WON sau won se poate referi:

 Wonul este o emisiune monetară în următoarele țări:
 Coreea de Nord (Won nord-coreean)
 Coreea de Sud (Won sud-coreean)
 Won (budism), formă specifică de budism corean
 World Opponent Network, fost serviciu on-line de jocuri

Dezambiguizare